Федоровка () — село, 
Бригадировский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322881504. Население по переписи 2001 года составляет 248 (109/139 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Федоровка находится на левом берегу реки Мокрый Изюмец, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Липчановка, ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположен город Изюм, на противоположном берегу реки расположены сёла Искра и Крамаровка.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины